Вольгре́, Вольґре () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 130 км на південний схід від Парижа, 145 км на північний захід від Діжона, 23 км на північний захід від Осера.

Історія 

1 січня 2017 року Вольгре, Аян-сюр-Толон, Шамваллон i Вільє-сюр-Толон було об'єднано в новий муніципалітет Монтолон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 142 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 350,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вольгре на сайті французького Національного інституту географії
 Вольгре на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вольгре на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вольгре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вольгре на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Йонна